Фактор елонгації трансляції евкаріот 2 () – білок, який кодується геном EEF2, розташованим у людей на короткому плечі 19-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 858 амінокислот, а молекулярна маса — 95 338.

Цей білок за функцією належить до факторів елонгації. 
Задіяний у такому біологічному процесі як біосинтез білка. 
Білок має сайт для зв'язування з нуклеотидами, ГТФ. 
Локалізований у цитоплазмі, ядрі.

Інгібування фактору використовується для лікування бластичної плазмоцитоїдної дендритної клітинної пухлини Таграксофуспом.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 19

Фактори елонгації трансляції